Пикин има више значења:
 Пикин (Илиноис)
 Пикин (Северна Дакота)